Станислав Тихонов — герой ряда детективных романов братьев Вайнеров, старший инспектор Московского уголовного розыска.

Литературный персонаж 
Впервые роман об инспекторе уголовного розыска Тихонове появился в 1967 году. Публикация одновременно состоялась в журналах «Наш Современник» и «Советская милиция». Детектив, написанный в духе соцреализма, показывал образцового сыщика, выпускника Московской высшей школы милиции. За 21 год своего литературного существования капитан Тихонов появлялся в остросюжетных романах 7 раз. Общий тираж книг о нём к 2016 году достиг порядка 300 миллионов экземпляров (изданных в 40 странах мира).

Романы и повести 
 «Часы для мистера Келли» (1967)
 «Ощупью в полдень» (Право ходить по земле, 1969)
 «Гонки по вертикали» (1971)
 «Визит к Минотавру» (1972)
 «Лекарство против страха» (Лекарство для Несмеяны, 1978)
 «Город принял» (1978)
 «Завещание Колумба» (Телеграмма с того света / Телеграмма) (1988)

Радиоспектакли 
 «Инспектор Тихонов» (2005)

Воплощения в фильмах и телесериалах 
  — «Ночной визит» — Григорий Цитайшвили (имя изменено на Георгий Николаевич Дапхвадзе)
  — «Свидетельство о бедности» — Александр Хочинский (изменена фамилия — Станислав Павлович Соколов)
  — «Лекарство против страха» — Александр Фатюшин
  — «Город принял» — Михаил Чигарёв
  — «Гонки по вертикали» — Андрей Мягков
  — «Визит к Минотавру» — Сергей Шакуров
  — «Вход в лабиринт» — Игорь Костолевский (имя изменено на Олег Петрович Муромцев)
  — «Следователь Тихонов» — Михаил Ефремов (добавлено отчество — Станислав Александрович Тихонов)

Биография 
В наиболее последовательном виде биография Станислава Тихонова изложена в романе «Гонки по вертикали» (что не исключает некоторых противоречий с другими романами, прежде всего с романом «Город принял»). Станислав Павлович Тихонов родился в Москве около 1938 года. Его отец, преподаватель немецкого языка в МГУ, во время войны служил в военной разведке и пал смертью храбрых; мать, преподаватель музыки, потом ещё дважды выходила замуж, сперва за педагога, затем за отставного полковника. В период действия романов о Тихонове его мать — вдова, безуспешно пытающаяся женить сына. Учился на юридическом факультете МГУ, где пережил свою самую сильную (и безответную) любовь к девушке по имени Лена. В 1960 году (согласно «Город принял» в 1969 году) окончил МГУ и поступил на работу в Московский уголовный розыск. В большинстве книг он инспектор, капитан, служащий под началом Владимира Ивановича Шарапова.

Во всех книгах, кроме «Город принял», Тихонов не женат.

В романе «Город принял» говорится, что Тихонов родился в 1946 году, окончил МГУ в 1969 году, и он женат, его супругу зовут Катя и она работает диктором на радио.

Биография главного героя сериала «Следователь Тихонов» отличается от всех книг. В сериале он женат на Анастасии Михайловне Тихоновой, модельере Московского дома моделей одежды (убита в серии «Телеграмма с того света»), имеет дочь Галину. В последней серии женится на Елене Владимировне Лавровой, оперуполномоченном-стажёре МУРа, лейтенанте милиции, дочери генерала Шарапова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Вымышленные милиционеры
Персонажи братьев Вайнеров